Samitier steht für:

 Samitier (Huesca), Ort in Spanien

Samitier ist der Familienname folgender Personen:
 Josep Samitier (1902–1972), spanischer Fußballspieler, Trainer und Scout